Trichogypsia är ett släkte av svampdjur. Trichogypsia ingår i familjen Trichogypsiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Trichogypsia